Logar steht für:

 eine afghanische Provinz, siehe Lugar (Provinz) 
 ein afghanischer Fluss, siehe Lugar (Fluss)

Logar ist der Familienname folgender Personen:

 Anže Logar (* 1976), slowenischer Politiker (SDS)
 Daniel Logar (* 1996), österreichischer Multiinstrumentalist, Produzent, Songwriter und Komponist
 Eva Logar (* 1991), slowenische Skispringerin
 Lojze Logar (1944–2014), slowenischer Künstler
 Tine Logar (1916–2002), slowenischer Linguist